Geogarypidae är en familj av spindeldjur. Geogarypidae ingår i överfamiljen Garypoidea, ordningen klokrypare, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Geogarypidae 60 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Klokrypare
Geogarypidae